Алексе́й Ильи́ч Дани́лов:
 Данилов, Алексей Ильич (1897—1981) — советский генерал-лейтенант.
 Данилов, Алексей Ильич (1923—1944) — гвардии сержант РККА, Герой Советского Союза.